Іловайськ — топонім, місто на південний схід від Донецька (Україна).

Іловайський:

 Іловайський Олексій Іванович (1735 — †1796, Москва) — російський воєначальник, генерал від кавалерії (1796), військовий отаман війська Донського.
 Іловайський Григорій Дмитрович (1778 — 1847) — генерал-майор. Учасник Російсько-турецької війни, франко-російської війни 1812 року.
 Іловайський Олексій Васильович  3-й (1767 — 1842) — російський генерал, наказний отаман Донського козацького війська, учасник  Наполеонівських воєн.
 Іловайський Микола Васильович 5-й (1773 — 1838) — російський генерал, наказний отаман Донського козацького війська, учасник  Наполеонівських воєн.
 Іловайський Василь Дмитрович 12-й (1785 — 1860) — російський генерал, учасник  Наполеонівських воєн.
 Іловайський Іван Дмитрович 4-й (1767 —?) — російський генерал, учасник Кавказьких походів і Наполеонівських воєн.
 Іловайський Осип Васильович 10-й (1775 — 1839) — російський генерал, учасник  Наполеонівських воєн.
 Іловайський Іван Григорович (1831 — †1883) — син Іловайського Григорія Дмитровича, підприємець та меценат Російської імперії.

Див. також 
 Бої за Іловайськ